Alfonsino o Alfonsina puede referirse a:
 Lo relativo a Alfonso.
 Lo relacionado con alguno de los reyes de España llamados Alfonso y con sus partidarios.
 Alfonsina (moneda), que se acuñaba durante el reinado de Alfonso X de Castilla (siglo XIII).
 La facción nobiliaria que apoyaba a Alfonso X (y a los infantes de la Cerda) contra los sanchistas que apoyaban a su hijo Sancho IV de Castilla
 Los llamados monárquicos alfonsinos (por Alfonso XII y Alfonso XIII).
 Lo relativo a Ildefonso.
 Acto Alfonsino: El nombre tradicional de los actos universitarios de teología y medicina que se celebraban en la capilla del Colegio Mayor de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá de Henares.
 Uno de los nombres vulgares de los peces de la familia Berycidae.

Notas